Mount Olympus (Washington)
Mount Olympus (Utah)